Noszály Sándor, id. (1940–2001) atléta, magasugró, edző
 Noszály Sándor, ifj. (1972) teniszező